Кла́ймакс () — название нескольких населённых пунктов в США и Канаде.

Населённые пункты 
Канада
  — деревня в Саскачеване.

США
  — город в Джорджии.
  — город в Канзасе.
  — неинкорпорированная заброшенная шахтёрская деревня в Колорадо.
 Клаймакс — город в Миннесоте.
  — деревня в Мичигане.
  — тауншип в Мичигане.
  — неинкорпорированная коммуна в Северной Каролине.

Составные топонимы США
  — деревня в Миссури.

См. также 
 Климакс